Са̀нта Фе () е една от 23-те провинции на Аржентина с обща площ 133 007 км2 и население от 3 242 551 души (2008). Столица на провинцията е град Санта Фе.

География

Устройство

Изпълнителна власт 
Изпълнителната власт се ръководи от управител, избран на всеки 4 години, без възможност за последователни повторно избори.

Законодателна власт 
Законодателната власт е разделена на две камери, избирани за срок от 4 години. Сената, който се състои от 19 сенатори, се ибират мажоритарно от всеки департамент. Камарата на депутатите, състояща се от 50 депутати, от тях 28 принадлежат към партията, спечелила повече гласове, а останалите 22 са предвидени между останалите.

Административно деление 
Провинцията е съставена от 19 департамента.

Население 
По данни от 2008 година, населението на провинцията е 3 242 551 души. Най-големия град по население е Росарио, като населението му е 1 106 000 души (2001), или 36,89 % от населението на провинцията.

Икономика 
В провинцията се намира 21 % от обработваемата земя и 18 % от промишлената продукцията на Аржентина. Индустриален център и с важно пристанище е град Росарио, той е център на автомобилната и тежка промишленост.

Външни препратки 
  официален сайт на провинцията
  Конституцията на провинцията 

Провинции на Аржентина